Осеха-де-Сахамбре ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сахамбре. Занимает площадь 73,11 км². Население — 275 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Turismo Rural en Oseja de Sajambre

Муниципалитеты Леона